Гариг — село в Хивском районе Дагестана
 Гариг — один из языков Австралии
 Гариг, Герхард (1902—1966) — немецкий учёный